Резня в Нови-Саде (, ) — военное преступление венгерских оккупантов против населения города Нови-Сад во время Второй мировой войны.

Резня была произведена во время антипартизанского рейда венгерской армии на юге Бачка. 1246 местных граждан (в основном евреев и сербов) были убиты с 21 до 23 января 1942 года войсками под командованием генерала Ференца Фекетехальми-Чейднера. Тела убитых были брошены в реку Дунай.

Жертвы 
По оценке историка Звонимира Голубовича общее число убитых составило 3809 человек. Другие источники называют цифры до 4116 убитых, включая 2842 серба, 1250 евреев, 11 венгров и 13 русских.

Расследование 
События в Нови-Сад стали поводом для расследования, предпринятого правительством Миклоша Хорти в 1943 году. Ответственные за резню военнослужащие бежали в Германию и вернулись в Венгрию после её оккупации вермахтом в 1944 году. Некоторые сербские историки утверждали, что санкцию на акцию в Бачке дал сам Хорти, однако обвинения против Хорти на Нюрнбергском процессе были сняты и он был оправдан.

См. также 
 Кепиро, Шандор
 Деак, Ласло
 
Оккупация Венгрией Югославии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Generalstabsgericht Budapest, Dezember 1943: Promemoria über die im Januar 1942 auf dem Gebiet von Zsablyaújvidek erfolgten Übergriffe
 Шандор Кепиро оптужен за егзекуције
 Кепиро оптужен за злочине над Србима («Курир», 14. фебруар 2011)
 У новосадској рацији 1942. породицу су ми убили на улици («Блиц», 20. јул 2011)
 Godišnjica Novosadske racije — Commemoration dedicated to the raid victims
 Partial list of victims of the raid in Novi Sad, in the area that was under command of Sandor Kepiro

Геноцид сербов (1941—1945)
Массовые казни
Холокост в Югославии
Январь 1942 года
Венгерские военные преступления
События Холокоста
Массовые убийства в Сербии